Eatonville puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Eatonville (Florida).
 Eatonville (Washington).